CS ima nekoliko značenja:

 Oznaka za Srbiju i Crnu Goru:
 ranije: do 2006. ISO 3166-1 oznaka Srbije i Crne Gore; sada: prvi deo sadašnje ISO 3166-3 oznake Srbije i Crne Gore - CSXX
 Oznaka za Čehoslovačku:
 bivša međunarodna auto-oznaka za Čehoslovačku, na snazi do razdvajanja Češke i Slovačke - 1993. godine.
 ranije: do 1993. ISO 3166-1 oznaka Čehoslovačke; sada: prvi deo sadašnje ISO 3166-3 oznake Čehoslovačke - CSHH
 dvoslovna oznaka za češki jezik (prema ISO 3166-1)
 Counter Strike – računarska igrica
 cezijum (Cs) – hemijski element
 popis građana ()
 .cs – raniji internet domen najvišeg reda za Čehoslovačku (obrisan 1995) a kasnije i za Srbiju i Crnu Goru (2003-2006)

Skraćenice i slova
Srbija i Crna Gora
Čehoslovačka